Юра () — департамент Франции, один из департаментов региона Франш-Конте. Административный центр — Лон-ле-Сонье. Согласно переписи 2012 года население департамента составляло 260 932 человек. По состоянию на 2015 год территория Юра была разделена на 3 округа (Доль, Лон-ле-Сонье и Сен-Клод), 17 кантонов и 544 коммуны. В департаменте только 4 города с населением свыше 5000 человек — Доль, Лон-ле-Сонье, Сен-Клод и Шампаньоль. Коммуны Бом-ле-Месьер и Шато-Шалон были отмечены знаком самых красивых деревень Франции.

Список коммун 
В данном списке приведены коммуны департамента Юра.

Примечания 

Юра